Le Grand Journal – programma televisivo canadese
 Le Grand Journal – programma televisivo francese